Ла Инфамија има више значења:

 Ла Инфамија (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Инфамија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику